Mužská dvouhra Brasil Open 2018 probíhala na přelomu února a března 2018. Do singlové soutěže saopaulského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byl uruguayský tenista Pablo Cuevas, kterého v semifinále vyřadil Fognini, čímž ukončil jeho 15zápasovou neporazitelnost v Sao Paulu.

Vítězem se stal druhý nasazený Ital Fabio Fognini, jenž za 93 minut ve finále zdolal 22letého chilského tenistu Nicoláse Jarryho po třísetovém průběhu 1–6, 6–1 a 6–4. Favorizovaný 30letý italský hráč přitom vstoupil do duelu ztrátou třinácti míčů v řadě i první sady po 22 minutách. Následně ovšem dokázal průběh utkání otočit. V probíhající sezóně si Fognini připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour, když všechny vybojoval na antuce. Po turnaji postoupil na 19. příčku světové klasifikace. Pro Jarryho se jednalo o debutové finále na túře ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2018
ATP World Tour 2018